Pełcz – jezioro w województwie zachodniopomorskim
 Pełcz – rzeka w województwie lubuskim

Linki zewnętrzne